Dies ist eine Liste der Städte im Südsudan mit mehr als 50.000 Einwohnern gemäß dem Zensus von 2008.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise 

!Liste
Sudsudan